В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Еліз Берджін 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Мануела Малєєва (півфінал)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

 Відсутня
 Відсутня
 Пем Кеселі (1-ше коло)
 Сабрина Голеш (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1985